Dans l'univers fictif de Stargate, la Grande Alliance a été créée il y a plusieurs milliers d'années par les quatre races les plus sages de l'univers connu. Son objectif est le partage et l'échange de leurs connaissances, leur sagesse, leur spiritualité et leur culture.

Membres 

Elle comprend :
 Les Anciens (aussi connus sous les noms de « Lantiens », « Alterans » ou encore « Ancêtres », selon l'époque, ou la galaxie), qui sont de loin les plus puissants, ce sont eux, par exemple, qui ont créé les portes des étoiles. La plupart ont accompli l'Ascension.
 Les Asgards, qui ne se reproduisent que par clonage. Ils sont devenus les meilleurs alliés de la Tau'ri.
 Les Nox, qui sont les plus pacifistes. Connus également pour leur symbiose avec la Nature.
 Les Furlings, dont on ne sait presque rien.

Objectifs 
Il ne s'agissait probablement pas d'une alliance militaire car la présence d'armes sur Héliopolis n'a pas été détectée. L'alliance semblait plutôt vouée à la compréhension mutuelle, au maintien de la paix dans la Voie Lactée (comme une sorte de Nations unies des étoiles) et au partage des connaissances.

Disparition 

Les raisons de l'effacement de cette alliance sont encore inconnues mais on peut envisager que la disparition physique de la civilisation des Anciens y est pour quelque chose. De plus, le déclenchement de la guerre entre les Asgards et les Réplicateurs dans leur galaxie d'origine (Ida) a mobilisé toutes les ressources et l'attention des premiers. Beaucoup moins présents dans notre galaxie, cela a probablement contribué à la dissolution de cette alliance. Les Nox sont quant à eux restés sur leur planète sans interférer avec le reste de la galaxie. Enfin, les Furlings ont été exterminés alors qu'ils tentaient de suivre l'exemple des Nox. En effet, ils s'étaient isolés sur une lune afin de vivre en harmonie avec la nature, mais un Goa'uld a réussi à s'infiltrer sur place en amenant avec lui une plante dont la consommation rendait les victimes folles et paranoïaques menant les Furlings à s'entre-tuer.

Relations avec la Terre 
L'Alliance s'effondra bien avant le début du programme Porte des étoiles. Sa disparition donna l'opportunité aux Goa'uld de prendre le pouvoir et de le conserver jusqu'à ce que les terriens débutent l'exploration de la galaxie.

De fait, les terriens ne découvrent durant leurs explorations que les restes de cette alliance (Héliopolis en ruine, Asgards sur le point de s'éteindre, cadavres des Furlings....) témoins d'un passé révolu.

Thor lui-même affirme dans le dernier épisode de Stargate SG-1 (10x20 - Le temps d'une vie) que les Terriens sont désormais la , et que l'avenir dépend d'eux.

Organisation de Stargate